Кро́шка Ца́хес:
 Крошка Цахес, по прозванию Циннобер — сказочная повесть Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
 Крихітка Цахес — киевская рок-группа.
 Крошка Цахес, по прозванию Пелевин — произведение Сергея Белякова.
 Крошка Цахес (спектакль) — постановка Н. Чусовой в Государственном Академическом театре имени Моссовета.